Fossaria tazewelliana är en snäckart som först beskrevs av Wolf 1869.  Fossaria tazewelliana ingår i släktet Fossaria och familjen dammsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Dammsnäckor
tazewelliana